Olival ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden in Portugal:

 Olival (Ourém), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Ourém
 Olival (Vila Nova de Gaia), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Vila Nova de Gaia
 Olival Basto